Клавихо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 19,66 км². Население — 280 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Покровителем города считается Святой Мигель.

См.также 
 Битва при Клавихо
 Сантьяго Матаморос

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Риохи